* Медем, Николай Николаевич (1834—1899) — государственный деятель Российской империи, генерал-лейтенант, варшавский губернатор, сенатор.
 Медем, Николай Николаевич (1867—1918) — псковский губернатор (1911—1916), сенатор.